Часы в  (, Кэлсток, Корнуолл) — старейшие башенные часы в Соединённом Королевстве, которые сохранились в исходной конструкции и находятся в рабочем состоянии на своём изначальном месте. Построены между 1493 и 1521 годами. Механизм не имеет циферблата и отбивает часы при помощи колокола.

История 
Первая часовня в Кошеле-хаусе построена около 1411 года, от неё остались только северная и южная стены.

Поместье в 1489 году унаследовал Пирс Эджкамб, который в 1493 году женился на Джоан Дарнфорд. Она умерла в 1521 году, и повторно Эджкамб женился в 1525-м. Его первому браку посвящены два заалтарных образа, из чего можно сделать вывод, что строительство нынешней часовни шло в первые годы его первого брака. Часы располагаются в нише в западной стене (на приведённом плане запад сверху). Ниша считается устроенной специально для часов, потому что хорошо сочетается в размерах с механизмом, двумя приводными гирями и блоками, а также имеет канал для троса, выводящий на колокольню. Маловероятно, что для богатого поместья были приобретены бывшие в употреблении часы. Их конструкция аналогична механизмам в Касл-Комбе и Марстон-Магна. Обследование 2004 года установило, что эта стена перестраивалась для новой часовни, так что часы датируются 1493—1521 годами, ближе к ранней дате.

В отличие от других средневековых английских часов, Кошельские никогда не переделывались в маятниковые, и потому являются образцом раннего шпиндельного спуска с фолиотом. Солсберийские часы, например, в XVII веке были переделаны в маятниковые, и нынешний их шпиндельный спуск — новодельный.

Часы признаны старейшими башенными часами в Соединённом Королевстве, которые работают в неизменном виде и на прежнем месте. Даты постройки Солсберийских и Уэлских часов вызывают споры, и диапазон датировок простирается от XIV до начала XVI века, так что Кошельские часы могут быть и вообще старейшими действующими механическими часами в стране.

Реставрации

1962 года 
Часы были разобраны и перевезены в мастерскую . Сесил Клаттон пишет, что износ шестерён сочли приемлемым, и ничего с ними не делали, только поставили втулки в разработавшиеся отверстия для кончиков осей. Также, судя по клейму T&R на рычаге освобождения боя, эта часть механизма тоже ремонтировалась, и деревянная рама выглядит новой. Подвес спускового механизма также новый, в том же стиле, что и рычаг освобождения боя. Возможно, что изначально фолиот висел на верёвке.

2002 года 
Проект реставрации часов к золотому юбилею королевы Елизаветы был выполнен в июне 2002 года. Мастер-реставратор Питер Уоткинсон разобрал часы, отмыл и смазал. Они достигают точности двух минут в сутки. После этого часы стали пускать в ход утром и останавливать вечером. На одном заводе они могут ходить сутки.

Устройство 

Механизм боя находится над механизмом хода.

Рама 
Часы собраны в прямоугольной раме из кованого железа, верхний и нижний брусья рамы прикреплены к стойкам железными клиньями. Высота рамы — , сечение брусьев — 4×1,5 см².

Ходовой механизм 

Большое колесо имеет 95 зубьев, шестерня спускового колеса — 8 зубьев, спусковое колесо — 25 зубьев. Таким образом, большое колесо совершает один оборот в час при периоде колебаний фолиота .

Фолиот длиной  имеет насечки на концах на протяжении . Слева 13 засечек, справа — 10. Длина шпинделя спуска , нижняя паллета высотой , верхняя ― , обе паллеты шириной около  и располагаются под углом 110° друг к другу.

Спусковое колесо корончатое, диаметром , шириной до кончиков зубьев , с четырьмя спицами 2×0,7 см².

Часы приводятся в действие гирей и верёвкой, которая может быть уложена на барабане в 24 оборота в один слой, что позволяет механизму ходить 24 часа. Второй слой укладки изменяет движущую силу и приводит к большой ошибке хода, потому что фолиот не имеет собственной частоты колебаний, и его период зависит от силы, действующей на него со стороны механизма. Часы заводятся с помощью четырёх рукояток и храповика.

Любопытно, что если бы главное колесо имело 96 зубьев, передаточные отношения в механизме стали бы целыми, и период колебаний фолиота равнялся бы точно 12 секундам, но так не было сделано, что является дополнительным аргументом к тому, что часы построены, когда такие мелкие интервалы времени как минута и секунда ещё не использовались.

Короткие насечённые плечи фолиота указывают на то, что часы не использовались для отсчёта 12 часов от восхода до заката солнца, продолжительность которых возрастает от зимы к лету и уменьшается обратно, а были построены для равномерного счёта времени в 24-часовых сутках.

Боевой механизм 

Большое колесо механизма боя имеет 78 зубьев и 8 штифтов для рычага боя, что соответствует 78 ударам в 12 часов. На том же валу сидит 8-зубая шестерня для 78-зубого счётного колеса. К ветрянке ведёт отдельная система передач: с большим колесом сцеплена 8-зубая шестерня 40-зубого промежуточного колеса, а с промежуточным колесом — 12-зубая цевка ветрянки. Таким образом, счётное колесо делает один оборот в 12 часов, главное колесо за это время делает 9¾ оборота, то есть 8×9¾ = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 = 78 ударов колокола. Счётные выемки расположены на внутренней поверхности колеса.

Барабан допускает 19,5 оборотов верёвки, с помощью которых можно произвести все 156 ударов за сутки

Привод 
Ходовой механизм проводится в действие каменной гирей, а боевой — чугунной. Чугунная гиря весит около 40 килограммов, а каменная — несколько больше. Гири подвешены на блоках и, таким образом, часы приводятся в действие вдвое меньшей силой, чем их вес, зато пространство для спуска гирь требуется вдвое меньше, чем длина верёвки.

Точность 

Ход часов был проверен в 2011 году и составил от +10 до −40 секунд в час, но предсказать его для каждого конкретного часа трудно: на графике хода нет повторяющегося в течение часа рисунка, вероятно, потому что передаточное отношение главной пары составляет 95:8, и, таким образом, одни и те же зубья главного колеса и шестерни ходового колеса сцепляются только через 8 часов.

На точность часов могут влиять следующие факторы:

 подвес фолиота не оригинальный, трение в нём велико. Подвес на верёвке может сильно уменьшить трение и сделать ход часов более равномерным;
 фолиот висит криво и колебания его совершаются не в горизонтальной плоскости;
 зацепление паллет со спусковым колесом неточно, паллеты спадают на зубья, и это отдаётся сотрясениями в шпинделе и фолиоте. Причиной этой неточности может быть как износ, так и неумелый ремонт в прошлом;
 чрезмерный вес рычага освобождения боя. Этот рычаг неоригинальный, сделан, вероятно, в 1962 году, и весит гораздо больше, чем можно предположить, исходя из сечений остальных частей механизма. Более лёгкий рычаг оказывал бы меньшее сопротивление ходовому механизму в период подготовки к бою.

Тем не менее, с учётом того, что солнечный полдень в течение года сдвигается на 15 минут в каждую сторону, эти часы для XVI века являются чрезвычайно точными. Если бы они действовали полные сутки (на ночь бой можно выключать), их приходилось бы поправлять по солнечным часам лишь раз в несколько дней, и если бы солнце не показывалось дольше, часы всё равно сохраняли бы неплохую точность.

Источники 

 C. F. C. Beeson English Church Clocks 1280—1850 Published by the Antiquarian Horological Society, London 1971
 Cecil Clutton The 15th Century Clock at Cotehele House Antiquarian Horology, 1962
 Eric Berry, James Gossip, Dr Joanna Mattingly and Nigel Thomas BA, AIFA Cotehele House, Calstock, Cornwall Historic Building Analysis, Truro, September 2004

Ссылки 

 National Trust Cotehele Web Site

Часы